Le detentrici del titolo erano Su-wei Hsieh e Peng Shuai, la seconda non ha partecipato per infortunio mentre l'altra ha fatto coppia con Flavia Pennetta venendo tuttavia sconfitta al primo turno.

Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto in finale la coppia russa formata da Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (primo turno)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2015
WTA Tour 2015